C4H8O4 – formula molecolare dell'abietite
C4H8O4 – formula molecolare dell'eritrosio
C4H8O4 – formula molecolare del treosio

Formule molecolari